Петьки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Петьки — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Петьки — деревня в Дубровенском районе Витебской области.